Малави́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Шатонёф-сюр-Шарант. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16204.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-западу от Парижа, в 120 км южнее Пуатье, в 23 км к юго-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 417 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 255 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 203 были экономически активными, 52 — неактивными (показатель активности — 79,6 %, в 1999 году было 75,7 %). Из 203 активных работали 190 человек (102 мужчины и 88 женщин), безработных было 13 (2 мужчины и 11 женщин). Среди 52 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Сатюрнен (XIII—XIV века). Исторический памятник с 1925 года
 Бронзовый колокол (1606 год). Диаметр — 75 см. Исторический памятник с 1944 года
 Монументальный крест на площади (XIX век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта